Bruchhausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Bruchhausen (Landkreis Neuwied), Gemeinde im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) 
 Bruchhausen-Vilsen, Gemeinde im Landkreis Diepholz (Niedersachsen)
 Bruchhausen (Arnsberg), Ortsteil der Stadt Arnsberg im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen)
 Bruchhausen (Ettlingen), Ortsteil der Stadt Ettlingen im Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Bruchhausen (Höxter), Ortsteil der Stadt Höxter im Kreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) 
 Bruchhausen (Lennestadt) Ortsteil der Stadt Lennestadt im Kreis Olpe (Nordrhein-Westfalen)
 Bruchhausen (Much), Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 Bruchhausen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 Bruchhausen (Olsberg), Ortsteil der Stadt Olsberg im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) 
 Bruchhausen (Sandhausen), Ortsteil der Gemeinde Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg) 
 Bruchhausen (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 Bruchhausen (Alzenau), eine Wüstung im Stadtgebiet von Alzenau im Landkreis Aschaffenburg (Bayern) 
 Smogolice, deutscher Name des Ortes in der Gmina Stargard in Westpommern, Polen
 Bruchhausen (Sundern), Weiler der Stadt Sundern im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen)

Bruchhausen ist der Familienname von:
 (Mense gen.) Bruchhausen, niedersächsisch-westfälisches Adelsgeschlecht

 Albert von Bruchhausen (1859–1948), preußischer Politiker
 Friedrich von Bruchhausen (1886–1966), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Georg Ludwig Konrad von Bruchhausen (1846–1899), deutscher Reichsgerichtsrat
 Gisela von Bruchhausen (* 1940), deutsche Bildende Künstlerin
 Henning von Bruchhausen (1931–2021), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Karl Bruchhausen (1928–1994), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Bruchhaus
 Altbruchhausen
 Neubruchhausen